Монторио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23 км². Население — 191 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Monte de Oro, de Montorio
 Festival de música Rock que se celebra anualmente en el pueblo
 Carrera de bicis anual que se celebra en el pueblo

Муниципалитеты Бургоса